Ctenochira  — род наездников из семейства Ichneumonidae (подсемейство Tryphoninae).

Распространение 
Крупнейший род трибы Tryphonini. В Палеарктике известно более 40 видов, в Северной Америке 65 видов. Несколько видов известны из фауны Индии и Южной Кореи.

Описание 
Наездники мелкие и средних размеров, в длину достигают 9—10 мм. Длина переднего крыла 3,5—7,0 мм.

Экология 
Представители рода — паразиты пилильщиков подсемейств Nematinae и Heterathrinae (Tenthredinidae).

Систематика 
Некоторые виды рода:

Литература 
 
  ISBN 5-02-025869-5

Примечания 

Tryphoninae
Роды перепончатокрылых